Teachta Dála, lid van het Ierse parlement
 Thé dansant, een danspartij in de middag of een studentenfeest
 <td> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
 Tardieve dyskinesie, een neurologische aandoening
 een afkorting voor Technisch directeur